El nombre propio Lauricocha' puede hacer referencia a:
la laguna Lauricocha, en la sierra norcentral del Perú.
a la provincia de Lauricocha dentro del departamento de Huánuco.
a las Cuevas de Lauricocha, ubicadas a orillas del río Marañón, y donde se han encontrado restos del hombre de Lauricocha.
al Hombre de Lauricocha'', antiquísimo resto fósil humano hallado en las cercanías de la laguna Lauricocha.